Лео — собака-таможенник породы бельгийская овчарка малинуа. Лео в течение 9 лет трудился на таможне в аэропорту Амстердама. С помощью Лео было арестовано около 300 человек, перевозивших наркотики. В общей сложности благодаря Лео было конфисковано три тонны гашиша, тонна марихуаны, 28 кг героина и 18 кг кокаина. После завершения службы малинуа Лео получил государственную пенсию и ушёл на заслуженный отдых в отель для престарелых собак.

См. также 
Дик — собака-миноискатель, участник Великой Отечественной войны, сумела обнаружить двенадцать тысяч мин.

Примечания

Ссылки 
 Самые известные собаки в истории

Знаменитые собаки
Таможенное дело